Maria van Nassau (Den Haag, 5 september 1642 — Kreuznach, 20 maart 1688), in Turnhout ook bekend als Maria van Zimmeren, was de zevende en jongste dochter van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms.

Maria trouwde op 23 september 1666 te Kleef met Lodewijk Hendrik Maurits van Palts-Simmern (1640-1674). Maurits was de zoon van Lodewijk Filips van Palts-Simmern en van Maria Eleonore van Brandenburg. Het huwelijk bleef kinderloos.

Zij wordt "Vrouwe van Turnhout" in 1676 en begunstigt vooral het klooster van het Heilig Graf. Door haar toedoen komt er ook een posterijdienst. Op het kasteel bezit ze veel "kunstige" schilderijen, waaronder een doek van Peter Paul Rubens, wiens jongste zoon in Turnhout overlijdt.

Stamboom

Huis Oranje
Nassau-, M